Облигато (, от  «обязательный, непременный») в музыкальном произведении — партия инструмента, которая не может быть опущена и должна исполняться обязательно указанным инструментом. Партии облигато могут быть разными по значению — от важных, но всё же входящих в состав аккомпанемента, до сольных, концертирующих наряду с основной сольной партией (см. Соло). В операх, ораториях и кантатах XVII—XVIII вв. (например, в мессе си минор Баха) часто встречаются арии, порой и дуэты с участием концертирующего инструмента (или нескольких инструментов) облигато и оркестра. 

Также термином облигато называется часть музыкального текста, который должен быть исполнен так, как написано, без искажений. 

По значению облигато противоположен термину  — «по желанию».

Литература 
 Облигато (БРЭ, т. 23. М., 2013, с. 482).

Музыкальные термины